Qaraməmmədli – centro abitato del distretto di Ağsu, in Azerbaigian
 Qaraməmmədli – centro abitato del distretto di Bərdə, in Azerbaigian
 Qaraməmmədli – centro abitato del distretto di Füzuli, in Azerbaigian
 Qaraməmmədli – centro abitato del distretto di Gədəbəy, in Azerbaigian
 Qaraməmmədli – centro abitato del distretto di Yevlax, in Azerbaigian